Cipriani ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Cipriani (1857–1941), italienischer Bildhauer
 Amilcare Cipriani (1844–1918), italienischer Sozialist, Anarchist und Patriot
 Arrigo Cipriani (* 1932), italienischer Unternehmer, Gastronom und Autor
 Arthur Cipriani (1875–1945), Politiker und Gewerkschaftsführer im kolonialen Trinidad und Tobago
 Curzio Cipriani (1927–2007), italienischer Professor für Mineralogie an der Universität Florenz und Namensgeber des Minerals Ciprianiit
 Danny Cipriani (* 1987), englischer Rugbyspieler
 Enrica Cipriani (* 1988), italienische Skirennläuferin
 Francesco Maria Cipriani (1773–1843), italienischer Prälat
 Giovanni Battista Cipriani (1727–1785), italienischer Maler
 Giovanni Battista Cipriani (Kupferstecher) (1766–1839), italienischer Kupferstecher
 Giuseppe Cipriani (* 1965), italienischer Rennfahrer
 Juan Luis Cipriani Thorne (* 1943), Erzbischof von Lima

 Mario Cipriani (1909–1944), italienischer Radrennfahrer
 Stelvio Cipriani (1937–2018), italienischer Filmkomponist
 Tiziana Cipriani Gadient (* 1995), Schweizer Eishockeyspielerin
 Ugo Cipriani (1897–1960), italienischer Bildhauer